F65 – Codice che designa il telescopio Faulkes Nord, sito alle Hawaii